The Last Will – cortometraggio del 1914 diretto da Ulysses Davis
The Last Will – episodio del 1986 della serie tv Mother and Son
The Last Will – video del 2005